Гюшан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї, об'єднання муніципалітетів Везьо-д'Ор
 Гюшан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї, об'єднання муніципалітетів От-Валле-д'Ор